Ким Чхоль Мин (; , Сеул) — корейский конькобежец, серебряный призёр олимпийских игр 2014 года, серебряный призёр чемпионата мира 2013 года в конькобежном спорте. Чемпион мира 2011 года в шорт-треке (командный чемпионат).

С детства занимался шорт-треком, в 2010 году попал в сборную для участия в этапах Кубка мира 2010/11, трижды попадал на подиум, однажды выиграл золото в заезде на 1500 метров,. В марте 2011 года в составе сборной Южной Кореи выиграл золотую награду командного чемпионата мира по шорт-треку.

С начала 2011 года стал заниматься конькобежным спортом, в 2012 году после успеха на ряде соревнований внутри страны, был приглашен в национальную сборную. В 2013 году выиграл серебро в командной гонке на чемпионате мира.

На Олимпийских играх 2014 года принимал участие в двух дисциплинах, в старте на 5000 м, занял итоговое 24 место, в командной же гонке, вместе с Ли Сын Хуном и Чу Хён Джуном, завоевал серебряную награду, уступив в финальном забеге конькобежцам из Голландии.

Лучшие результаты 
Лучшие результаты на отдельных дистанциях:
 500 метров — 36,04 (7.03.2015, Калгари)
 1000 метров — 1:24.75 (2007)
 1500 метров — 1:45.27 (2013)
 3000 метров — 3:44.55 (2012)
 5000 метров — 6:23.62 (2013)
 10000 метров — 13:52.49 (2013)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Олимпийских игр 2014 
 Профиль и результаты на speedskatingresults.com 

Конькобежцы Республики Корея
Шорт-трекисты Республики Корея
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по шорт-треку